Sele ist:
 die slowenische Bezeichnung von Zell (Kärnten)
 ein Fluss in Kampanien, siehe Sele (Kampanien) 
 ein Fluss in Osttimor, siehe Nunura
 ein Sanaga Nebenfluss in Kamerun, siehe Sele (Sanaga)

Sele ist der Familienname folgender Personen:
 Aron Sele (* 1996), liechtensteinischer Fußballspieler
 Hubert Sele (* 1955), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Josef Sele, liechtensteinischer Politiker (VU)
 Mathias Sele (* 1992), liechtensteinischer Fußballspieler
 Raimond Sele (* 1948), liechtensteinischer Sportschütze
 Rolf Sele (* 1967), liechtensteinischer Fußballspieler
 Theodor Sele (* 1931), liechtensteinischer Skirennläufer
 Werner Sele (* 1951), liechtensteinischer Rennrodler

Siehe auch:

 Seele (Begriffsklärung)